An Ordinary Man – EP del 2008 di The Niro
 An Ordinary Man (film) – film del 2017 diretto da Brad Silberling